Малампа () — провинция государства Вануату, состоящая из трёх основных островов: Малакула, Амбрим и Паама, названия которых дали название провинции (по первым буквам). Провинция включает также ряд других более мелких островов — , , , , , , вулканический остров Лопеви (в настоящий момент необитаемый) и другие Маскелайнские острова.

Население 
Население 36 727 человек (2009), площадь 2779 км². Административный центр провинции — Лакаторо (на острове Малакула).

География

Острова

Горы 

 
 Вулкан Амбрим

Примечания 

Провинции Вануату